Asigliano puede referirse a:
 Asigliano Veneto,  municipio italiano de la provincia de Vicenza, región de Véneto.
 Asigliano Vercellese,  localidad y comuna italiana de la provincia de Vercelli, región de Piamonte.